Bruce Mitchell (1920-2010) est un linguiste australien.
 Bruce Mitchell (né en 1940) est un musicien britannique.
 Bruce M. Mitchell (1883-1952) est un réalisateur américain.